

Presentación previa 
Philipp Petzschner y Tim Pütz eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti ganaron el título tras derrotar en la final Nikola Mektić y Antonio Šančić.

Cabeza de serie

  Ken Skupski /  Neal Skupski (Semifinales)
  Dustin Brown /  František Čermák (Semifinales)

<ol start=3>
  Nikola Mektić /  Antonio Šančić ''(Finalistas)
  Dino Marcan /  Maximilian Neuchrist ''(Baja)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Wrocław 2016